A 2006–2007-es szerb labdarúgó-bajnokság a szerb labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenötödik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Crvena zvezda csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Crvena zvezda a 2006-07-es szezon bajnoka.
 A Borac Čačak, a Voždovac és a Zemun kiesett a másodosztályba (Prva liga Srbije).

Külső hivatkozások
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Szerb

Szerb labdarúgó-bajnokságok